Ion Marin se poate referi la :

 Ion Marin, dirijor
 Ion Marin (publicist), jurnalist român

Persoane cu prenume Ion Marin 
 Ion Marin Almăjan
 Ion Marin Sadoveanu

Vezi și 
 Marin Ion